Тунаков — фамилия; имеет женскую форму Тунакова.
 Тунаков, Александр Сергеевич (род. 1994) — российский самбист, призёр чемпионата России по самбо, мастер спорта России международного класса.
 Тунаков, Павел Дмитриевич (1907—1984) — советский государственный и политический деятель, председатель исполкома Казанского городского Совета депутатов трудящихся.